Château de Soye
 Château de Soye, situé à Soye dans le Doubs,
 Château de Soye, situé à Ploemeur dans le Morbihan.